

Geografia
Italia
 Bruca – frazione di Buseto Palizzolo nel libero consorzio comunale di Trapani
 Castellammare della Bruca – borgo medioevale sul promontorio su cui sorgeva anticamente Velia, l'antica Elea
 Lido Bruca – frazione di Scicli nel libero consorzio comunale di Ragusa
 San Mauro la Bruca – comune in provincia di Salerno

Altro
 Erba bruca – tipo di erba
 Palazzo Bruca – edificio di Catania